Edward Young peut désigner :
 Edward Young (1683-1765), un poète romantique anglais ;
 Edward Young (1823-1882), un peintre et dessinateur autrichien ;
 Edward Young (1966-), secrétaire privé de la reine Élisabeth II.